Agnieszka Skowrońska – polska ekonomistka
 Agnieszka Skowrońska – polska fizjolog